
Iwan est un prénom masculin.

Prénom 

 Iwan Bloch (1872-1922) est un dermatologue allemand.
 Iwan Gilkin (1858-1924) est un écrivain et poète belge.
 Iwan Lemaire (1934) est un réalisateur belge.
 Iwan Muller (1786-1854) est un clarinettiste soliste du Théâtre italien à Paris.
 Iwan Tukalo (1961) est un joueur de rugby à XV qui joue avec l'équipe d'Écosse de 1985 à 1992.
 Iwan Wladislav a régné comme tsar de l'empire de Bulgarie d'août ou septembre 1015 à février 1018.
 Iwan Rheon est un acteur gallois.
 Iwan (1980-) est un chanteur libanais.

Toponyme 
 Rue Iwan Gilkin à Bruxelles.

Autre 
 L'iwan est un élément architectural qui consiste en un vaste porche voûté ouvert sur un côté par un grand arc.

Voir aussi 

Ivan